Symphylellopsis är ett släkte av mångfotingar. Symphylellopsis ingår i familjen slankdvärgfotingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Slankdvärgfotingar
Symphylellopsis